Ла Кочера има више значења:

 Ла Кочера (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кочера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кочера (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кочера (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кочера (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику